Coos County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Coos County (New Hampshire)
Coos County (Oregon)